Андре́й Дми́триевич Арха́нгельский () — русский и советский учёный-геолог, профессор, академик Академии наук СССР (1929), Лауреат премии имени В. И. Ленина (1928).

Биография 
Родился  года в городе Рязань.

В 1898 году окончил Рязанскую гимназию с золотой медалью.

В 1904 году окончил естественнонаучное отделение физико-математического факультета Московского университета. Первое исследование написал ещё студентом. После окончания университета остался работать в нём на кафедре геологии.

С 1912 года стал также работать в Геологическом комитете.

В 1917 году защитил докторскую диссертацию и в 1918 году утверждён в должности профессора Московского университета. А. Д. Архангельский также преподавал в Горной академии и в Межевом институте в Москве, а с 1930 до 1933 год — и в Московском геологоразведочном институте.

В 1918 году был введён в состав Президиума Особой комиссии при Президиуме ВСНХ по изучению Курской магнитной аномалии и руководил всей геологической частью её разведки. В результате этих работ были открыты новые железорудные районы в Курской области.

Далее он разрабатывал стратиграфическую схему и условия залегания фосфоритов Европейской части СССР, условия образования нефти на Северном Кавказе. Им была создана новая теория образования бокситов, которая способствовала открытию их новых месторождений на Урале, в Казахстане и Средней Азии.

С 1925 по 1930 год — заведующий геологическим отделом и заместитель директора Государственного научно-исследовательского нефтяного института, занимался изучением вопроса об условиях образования нефтяных месторождений и за исследования нефтеносной провинции Причерноморья ему была присуждена в 1928 году премия им. В. И. Ленина. В 1929 году был избран в действительные члены Академии наук СССР.

С 1931 года руководил литологическим отделом Института минералогии и геологии (ныне ВИМС — Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н. М. Федоровского).

В начале 1930-х годов А. Д. Архангельский по поручению Наркомпроса РСФСР приезжает в Пермь для решения вопроса о целесообразности открытия в Пермском университете геологического факультета. Ознакомившись с геологическими кафедрами, которые в числе немногих в университете были достаточно хорошо по тому времени оборудованы, их кадровым составом, условиями обучения студентов, он дал положительное заключение об открытии факультета. Оно оказалось решающим, в связи с чем факультет считает А. Д. Архангельского одним из своих основателей.

С декабря 1934 по январь 1939 года был директором Института геологических наук СССР, осуществил его переезд из Ленинграда в Москву.

В 1936 году — председатель Казахского филиала АН СССР.

В 1937 году подписал письмо, требующее расправы с Рыковым и Бухариным.

В январе 1939 года по личной просьбе в связи с резким ухудшением здоровья был освобождён от должности директора Института геологических наук АН СССР.

В 1939—1940 годах — начальник комплексной экспедиции Академии наук по изучению Европейской равнины СССР.

Скоропостижно скончался 16 июня 1940 года в подмосковном санатории «Узкое». Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
Сестра — Александра Дмитриевна (1882—1953).

Брат — Борис Дмитриевич (1886—1971)

Сестра — Елизавета Дмитриевна (1889—1957)

Жена — Людмила Александровна (1881—1956)
 Дочь — Архангельская, Наталия Андреевна (1907—1980) — геолог.

Основные научные труды 
Основные труды А. Д. Архангельского посвящены различным проблемам стратиграфии, литологии, тектоники, палеогеографии, учению о полезных ископаемых. Он изучал верхний мел и палеоген Поволжья, на основании изучения белемнитов предложил зональное расчленение верхнемеловых отложений, а по макрофауне и фораминиферам сделаны палеофациальные выводы относительно глубин, температуры и границ бассейнов сенонского времени. Им также были предложены (в 1912 году) приёмы детальных палеогеографических реконструкций и разработал основы сравнительно-литологического метода, опирающегося на изучение современных геологических явлений. В 1927 году открыл стоянку каменного века «Чёрная Балка» (Керченский полуостров).
 Обзор геологического строения Европейской России: Юго-Восток Европейской России и прилежащие части Азии, Том 1. — Издание Геологического комитета, 1922. — 420 с.
 Обзор геологического строения Европейской России, Том 1. — Геологический комитет, 1922. — 465 с.
 Введение в изучение геологии Европейской России. Ч. 1 / А. Д. Архангельский. — Москва; Петроград: Госиздат, 1923. — 145 с. — (Нормальные руководства для высшей школы). 
 Курская магнитная аномалия: с доб. ст. Н. И. Свитальского «Криворож. руд. р-н и Курск. магнит. аномалия» / А. Д. Архангельский.— Москва: Госиздат, 1924.— 84 с. — (Соврем. проблемы естествознания / Под общ. ред. А. Д. Архангельского, В. Ф. Кагана, Н. К. Кольцова [и др.]; кн. 19).
 Условия образования нефти на Северном Кавказе / Проф. А. Д. Архенгельский. — Москва; Ленинград: Науч.-изд-ское бюро СНП, 1927. — 184 с., [4] с. объявл., II вклад. л. диагр.: черт., карт. — (Серия редакции журнала «Нефтяное хозяйство» / Совет нефтяной промышленности).
 Геологическое строение СССР: европейская и Средне-Азиатская части / А. Д. Архангельский. — Ленинград; Москва: Научтехиздат, 1932. — 425 с., 4 вкл. л. черт., карт.
 Геологическое строение и история развития Чёрного моря. — Изд-во Академии наук СССР, 1933. — 226 с.
 Геологическое строение СССР: западная часть, Том 1. — Горно-геолого-нефтяное изд-во, 1934.
 Геологическое строение и геологическая история СССР. — Гос. научн.-техн. изд-во нефтяной и горно- топливной лит-ры, 1941. — 375 с.
 Избранные труды, Том 1. — Изд-во Акад. наук СССР, 1952. — 550 с.

Память 
Президиум Академии наук СССР 4 июля 1940 года учредил Премию имени А. Д. Архангельского за лучшую оригинальную научную работу по геологии европейской части СССР, которая вручается раз в три года.

Именем учёного названы ископаемые растения:

 Aulacodiscus archangelskianus Witt, 1949 — водоросли, палеоген Пензенской области
 Cribrochaerella archangelskii Shumenko, 1961 — водоросли, верхний мел Харьковской области.

Примечания

Литература

Ссылки 
 А. Д. Архангельский на сайте Архива РАН.
 
 Биография и библиография 
 
 Статьи в Math-Net.Ru

Выпускники Рязанской гимназии
Геологи Российской империи
Геологи СССР
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Лауреаты премии имени В. И. Ленина
Директора Геологического института РАН
Преподаватели Пермского государственного университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Преподаватели Московской горной академии
Члены Московского общества испытателей природы (до 1917 года)
Преподаватели РГГРУ